

Personen
Anthonie Heinsius (1641-1720), raadpensionaris van het gewest Holland
Daniël Heinsius (1580-1655), (Zuid-)Nederlands humanistisch geleerde
Han Heinsius (1863-1939), Nederlands plantkundige
Jac Heinsius (1872-1947), Nederlands literatuurhistoricus
Jo Heinsius (1904-2006), Nederlands verzetsstrijder
Jodocus Heinsius (1599-1665), Nederlands syndicus
Johannes Heinsius (1625-1680), gouverneur van Suriname
Kiky Heinsius (1921-1990), Nederlands verzetsstrijder
Nicolaas Heinsius (1620-1681), Nederlands classicus en dichter, zoon van Daniël Heinsius
Nicolaes Heinsius (1656-1718), Nederlands auteur van medische werken, zoon van Nicolaas Heinsius

Families
Heinsius (familie), Nederlandse familie
Heinsius (patriciaatsgeslacht), Nederlandse patricische familie

Adriaan Heynsius (1831-1885), Nederlands hoogleraar
Kees Heynsius (1890-1981), Nederlands kunstenaar